“as-Salām al-ʾAmīrī” () es el himno nacional de Catar, escrito por el Jeque Mubārak bin Sayf al-Thānī y compuesto por ʿAbdulʿazīz Nāṣṣir al-ʿUbaydān al-Fakhrū.

Este fue también el título del himno nacional de Kuwait desde 1951 hasta 1978.

Historia y uso 

El himno fue adoptado el 7 de diciembre de 1996 tras el acceso al trono del Jeque Ḥamad bin Khalīfa al-Thānī. Se utilizó por primera vez en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo celebrada en Catar en diciembre de ese año.

En 2015, el Jeque Mubārak bin Sayf al-Thānī presentó el primer borrador escrito del himno en el Museo nacional de Catar, donde se exhibirá.

Letra

Letra en árabe

Traducción 

Lo juro, lo juro
Jurando por el que levantó el cielo
Jurando por el que difundió la luz
Catar siempre será libre
Por el espíritu de los leales
Viaja por la carretera principal
Viaja bajo la luz guía de los Profetas
En mi corazón, Catar es una forma que respeta los logros de nuestros antepasados.
Catar es la tierra de los hombres más destacados
Que nos protege en tiempos de angustia,
Palomas de la paz, guerreros del sacrificio
Aves rapaces son en momentos de sacrificio (2x)
Lo juro, lo juro
Jurando por el que levantó el cielo
Jurando por el que difundió la luz
Catar siempre será libre
Por el espíritu de los leales

Referencias

Enlaces externos 

 Ministerio de Relaciones Exteriores - La página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar sobre el Himno Nacional.
 Catar: As Salam al Amiri - Audio del himno nacional de Catar, con información y letra
 

Catar
Símbolos de Catar
Música de Catar
Catar
Composiciones en si bemol mayor